TSI puede referirse a:

 Tarjeta Sanitaria Individual, documento administrativo de España que acredita acceso a los ciudadanos a las prestaciones de la atención sanitaria
 Turbocharged Stratified Injection, un tipo de motor utilizado en automóviles del Grupo Volkswagen.